Иван-Озеро — название озёр и населённых пунктов в России:

 Иван-Озеро — село в Читинском районе Забайкальского края.
Иван-Озеро — село в городском округе Новомосковск Тульской области.
 Иван-Озеро — ранее существовавшее озеро в городском округе Новомосковск Тульской области, из которого когда-то вытекала река Дон. В 1932 году озеро стало частью Шатского водохранилища.